Autoritat Nacional Palestina
 Atrial natriuretic peptide o Pèptid natriurètic auricular